De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2000 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 11 juni 2000 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Catalonië